Bronzen Ruiter, een standbeeld voor Peter de Grote in Sint-Petersburg
 Monument voor Peter I (Archangelsk)
 Monument voor Peter I (Michailovski-kasteel), in Sint-Petersburg
 Monument voor Peter I (Taganrog)
 Standbeeld van Peter de Grote, in Moskou